Marler ist der Familienname folgender Personen:

 George Carlyle Marler (1901–1981), kanadischer Politiker
 Herbert Meredith Marler (1876–1940), kanadischer Politiker und Diplomat
 Joe Marler (* 1990), englischer Rugby-Union-Spieler
 Peter R. Marler (1928–2014), britisch-US-amerikanischer Neurobiologe und Ethologe
 Taryn Marler (* 1988), australische Schauspielerin

Marler bezeichnet: 
 Marler (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten